Stuttflog (norwegisch für Kurze Wand) bezeichnet:
 Stuttflogbreen, Gletscher im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Stuttfloget, Kliff im Königin-Maud-Land, Antarktika